Zweites Fernsehprogramm steht für folgende Sender:

 ZDF in Deutschland
 ORF 2 in Österreich
 SRF zwei in der deutschsprachigen Schweiz
 RTS Deux in der französischsprachigen Schweiz
 RSI LA 2 in der italienischsprachigen Schweiz
 Canvas (Fernsehsender) in der Flämischen Gemeinschaft Belgiens
 La Deux in der Französischen Gemeinschaft Belgiens
 DR2 in Dänemark
 France 2 in Frankreich
 RTÉ Two in Irland
 Rai 2 in Italien
 NPO 2 in den Niederlanden
 TVP2 in Polen
 ČT2 in Tschechien
 TRT-Haber in der Türkei
 BBC Two im Vereinigten Königreich